Il Collio Goriziano Traminer aromatico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi dorati.
odore: aroma tipico caratteristico.
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  1372,06  
Gorizia  (1991/92)  1283,6  
Gorizia  (1992/93)  1602,3  
Gorizia  (1993/94)  1096,62  
Gorizia  (1994/95)  1012,38  
Gorizia  (1995/96)  744,28  
Gorizia  (1996/97)  936,87

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico